Натуральне число 54
 54 рік до нашої ери
 54 рік нашої ери